W turnieju wzięło udział 11 reprezentacji (wszystkie z Europy). Początkowo zgłosiły się również reprezentacja Belgii i reprezentacja Francji, jednak na krótko przed losowaniem wycofały się z udziału. Złoty medal zdobyła reprezentacja Wielkiej Brytanii. Natomiast srebrny i brązowy medal zdobyły kolejno, podobnie jak na turnieju olimpijskim 1908 w Londynie, reprezentacja Danii i reprezentacja Holandii.

Pierwsza runda

Włochy – Finlandia

Austria – Cesarstwo Niemieckie

Szwecja – Holandia

Druga runda

Finlandia – Imperium Rosyjskie

Wielka Brytania – Węgry

Dania – Norwegia

Holandia – Austria

Półfinały

Wielka Brytania – Finlandia

Dania – Holandia

Mecz o 3. miejsce

Finał

Galeria

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki w bazie FIFA 
 Wyniki w bazie RSSSF.com 

Piłka nożna na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1912